Serantes puede hacer referencia a:

Lugares 

Serantes (Aldea del Fresno), despoblado español del municipio de Aldea del Fresno, Madrid.
Serantes (Bayón), lugar español de la parroquia de Bayón, municipio de Villanueva de Arosa, provincia de La Coruña, Galicia.
Serantes (La Coruña), antiguo municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
Serantes (Moraime), lugar español de la parroquia de Moraime, municipio de Mugía, provincia de La Coruña.
Serantes (Outeiro), lugar español de la parroquia de Outeiro, municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
Serantes (Tapia de Casariego), parroquia y lugar español del municipio de Tapia de Casariego, Asturias.
Serantes de Abaixo, lugar español de la parroquia de Oza, munici`pio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
Serantes do Medio, lugar español de la parroquia de Oza, municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
San Salvador de Serantes, parroquia española del municipio de Ferrol, provincia de La Coruña, Galicia.
San Julián de Serantes, parroquia española del municipio de Oleiros, provincia de La Coruña, Galicia.
Santa Eulalia de Serantes, parroquia española del municipio de Santiso, provincia de La Coruña, Galicia.
Santa María de Serantes, parroquia española del municipio de Lage, provincia de La Coruña, Galicia.
Santo Tomé de Serantes, parroquia española del municipio de Leiro, provincia de Orense, Galicia.

Otros 

Serantes (monte), monte español del municipio de Santurce, Vizcaya, País Vasco.